Matata steht für:

 Matata, osttimoresischer Suco 
 Matata (Neuseeland), Ort in Neuseeland

Personen:
 Leeroy Matata (* 1996), eigentlich Marcel Gerber, deutscher Webvideoproduzent

Siehe auch:
Hakuna Matata